Christoph Krenn ist der Name folgender Personen:

* Christoph Krenn (Skirennläufer) (* 1994), österreichischer alpiner Skirennläufer
 Christoph Krenn (Racketlonspieler), österreichischer Racketlonspieler